Pyronia postalbipuncta är en fjärilsart som beskrevs av Peerdeman 1962. Pyronia postalbipuncta ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
postalbipuncta